Als Zigeunerwurst bezeichnet man:

 eine Currywurst mit Zigeunersauce, siehe Currywurst
 eine Variante der Thüringer Knackwurst mit Paprikapulver, siehe Knackwurst